Вань
 
 уменьшительная или звательная форма имени Иван (также Ваня).
 Вань-Ёль — река в России, протекает в Республике Коми.

См. также 
 Ван